Christopher "Chris" Keller est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Christopher Meloni.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°98K514. Condamné le  pour double tentative de meurtre, vol à main armée et conduite en état d'ivresse à une peine de 88 ans d'emprisonnement, avec libération sur parole au bout de 50 ans.

Personnalité 
Il purge une peine de 88 ans au pénitencier d'Oswald pour double meurtre, braquage et conduite sous l'influence de stupéfiants. Le reste de son casier judiciaire est déjà très chargé, il s'est aussi rendu coupable d'enlèvement et d'escroquerie et il apparaît plus tard dans la série que c'est un tueur en série.

Keller est un des personnages centraux de la série, il incarne un détenu à la personnalité complexe inspirant un mélange de fascination et de répulsion. Dominé par ses pulsions sexuelles maladives  et son besoin de manipuler ceux qui l'entourent, il semble lutter en vain pour sa rédemption. Sa relation complexe avec Tobias Beecher fournit à la série de nombreuses intrigues.

Évolution du personnage

Saison 2 
Il apparaît au milieu de la deuxième saison, chargé par Vernon Schillinger de gagner la confiance de Tobias Beecher pour le trahir et l'attirer dans un piège. Il se heurte dans un premier temps à la rudesse et à la méfiance de Beecher puis parvient grâce à son charisme naturel et au plan très bien réglé de Schillinger à se rapprocher de lui. Il le soutient à la mort de sa femme, et gagne sa confiance en montrant son hostilité au gang de Schillinger (ce qui est bien sûr simulé). Leurs liens se renforcent et ils deviennent partenaires de jeux réguliers où semble apparaître une complicité ambiguë (échecs, lutte, grappling). Leur relation prend alors une dimension homosexuelle.

C'est alors que Keller doit trahir Beecher : il le pousse dans les bras de son vice qui est la cause de son incarcération, l'alcoolisme, alors que Beecher vient de vaincre péniblement son addiction à l'héroïne contractée en prison. Et il lui donne le coup de grâce en participant à son passage à tabac, aux côtés de son ennemi de toujours Vern Schillinger et du gardien raciste Karl Metzger. Il lui brise les deux bras tandis que Vernon achève ses genoux sur les tapis de sol du gymnase qui avait servi à leur séances de lutte où leur amitié semblait s'être scellée.

Mais une fois seul dans sa cellule, Keller est pris de remords. Il est tombé dans son propre piège et se retrouve dans une situation douloureuse, amoureux de Beecher et pourtant lié à ses pires ennemis.

Saison 3 
Sorti de sa convalescence, Beecher est prêt à se venger. Mais Keller va jusqu'à avouer aux autorités sa participation à l'agression de Beecher, en allant jusqu'à dénoncer Schillinger qui se jure de lui faire regretter cette volte-face. Tous ces sacrifices ne lui apportent pas la reconnaissance de Beecher qui demeure distant et ira même jusqu'à tenter de le tuer.

Sa relation avec Beecher étant compromise, les autres facettes du personnage sont alors mieux exploitées. On découvre un narcissique obsédé par son emprise sexuelle sur les personnes susceptibles de s'intéresser à lui. Il ne manque jamais de montrer son attirance pour les situations difficiles qui lui permettent de montrer sa nonchalance et son détachement des notions de danger et de règles.

Il cherche à atteindre Beecher en tentant de séduire la psychiatre de la prison, Sœur Peter Mary qui est proche de Beecher depuis le début de la série et travaille avec lui. Il fait montre de son exceptionnelle habileté à manipuler ses interlocuteurs en détournant les séances de Sœur Peter Mary, chacune des questions lui étant formulées se retrouvant retournées contre la psychiatre, pointées vers sa vie personnelle de façon subtile mais inévitable, ce qui pousse Sœur Peter Mary à douter de sa vocation de religieuse et à se laisser fasciner par ce séducteur qui semble jongler avec les conquêtes sentimentales (Keller finit toujours par évoquer ses ex-femmes qui le visitent toujours). On découvre que Keller est aussi un Fat Admirer.

Sœur Peter Mary ne tombe pas dans son piège mais en vient à douter de sa vocation de nonne, déstabilisée par les allusions répétées de Keller à sa solitude et à l'absence de son mari décédé. Tobias Beecher demeure froid et distant, mais c'est avec lui et Ryan O'Reilly qu'il organise la descente aux enfers du fils de Vern, Andrew Schillinger, qui mènera à sa mort. Beecher, fatigué de devoir se comporter en brute pour faire face aux menaces de la vie carcérale se tourne vers la sagesse de Kareem Said qui l'initie à l'islam, pour le plus grand désarroi de Keller qui est conscient que cette nouvelle fréquentation le détournera un peu plus de son homosexualité. Il songe un moment à tuer Said en profitant de son rejet par le groupe des musulmans, mais c'est en volant au secours de Beecher dans une bagarre générale où ils seront tous deux sévèrement blessés et hospitalisés ensemble qu'il regagne pleinement sa confiance. Ils finissent par reprendre leur relation amoureuse.

Saison 4 
Il soutient Tobias lorsque ses enfants sont enlevés dans des circonstances atroces (la main de son fils aîné lui est envoyée par la poste puis son cadavre est déposé près du domicile des grands-parents). C'est dans cette période qu'apparaissent les suspicions des autorités : Keller est accusé d'avoir torturé et assassiné plusieurs homosexuels avant d'être incarcéré. Les doutes se lèvent lorsqu'il confesse être bien coupable au père Ray Mukada.

Schillinger parvient à soudoyer un kidnappeur prisonnier à Oz pour lui faire convaincre Beecher que Chris Keller est responsable de cet enlèvement. Beecher, à qui le FBI avait déjà évoqué cette hypothèse à cause des antécédents de Chris Keller tombe dans le piège et tente de se venger sur Keller, ce qui est une nouvelle rupture entre les deux protagonistes.

Beecher apprenant sa méprise ne peut se faire pardonner, Keller prend alors ses distances et prétend ne plus ne soucier de lui. Mais les liaisons répétées de Beecher avec d'autres homosexuels de la prison ne le laissent pas aussi indifférent qu'il veut le faire croire.

Lors de la nomination de Martin Querns à la place de Tim McManus Keller pâtit comme les autres blancs de la politique communautariste de Querns. Aux côtés de Ryan O'Reilly il complote pour déstabiliser le système mis en place par Querns qui repose sur la tolérance du trafic de drogue tant que la violence n'atteint pas un niveau visible en dehors de l'unité. Il fait d'une pierre deux coups en assassinant tour à tour Brian Shemin et Mondo Browne (anciens amants de Beecher) en faisant habilement désigner comme coupable Supreme Allah.

Saison 5 
Le corps de Hank Schillinger est retrouvé par la police, ce qui compromet la sécurité de Beecher. Pour éviter que la vengeance de Schillinger ne s'abatte sur la famille de Beecher, Keller se sacrifie et se prétend coupable d'avoir commandité le meurtre de Hank et se retrouve ainsi condamné à aller purger le reste de sa peine dans le Massachusetts, puisque c'est dans cet État que le corps de Hank a été retrouvé.

Keller et Beecher se font alors ce qui devrait être des adieux. Mais un témoin se présente pour appuyer ses accusations de meurtre antérieures à son incarcération, et Keller condamné à mort, revient au bout d'un an à Oz, pour rejoindre le couloir de la mort.

Saison 6 
Tobias Beecher est libéré sur parole et redevient avocat et prend la place de son père (assassiné par Franklin Winthrop, à son tour est tué par Keller) qui était l'avocat de Chris Keller. Pour ramener Beecher auprès de lui, Keller demande à ce dernier de transporter un médicament illégal pour lui et le piège en avertissant la police. Arrêté, Beecher est ramené à Emerald City. Beecher est parfaitement conscient d'avoir été arraché à sa famille et à sa liberté retrouvée par Keller, et refuse par conséquent de lui adresser la parole.

Profitant de cette occasion Schillinger fait table rase du passé et tend la main à son ancien ami Keller. Schillinger veut se débarrasser de Beecher qui en sait trop sur eux deux. Chris et Schillinger pactisent et conviennent d'un meurtre lors de la représentation de Macbeth (qui a lieu lors de l'épisode final de la série). Mais Keller propose à Beecher de tuer Schillinger en s'assurant pour que ça ait l'air d'un accident, il lui propose la même chose qu'il a proposé à Schillinger.

Lors de la représentation, Beecher est censé poignarder Schillinger avec un faux couteau. Mais Keller remplace celui-ci par un vrai et Beecher tue Schillinger par accident. Peu de temps après, lorsque Keller avoue à Beecher qu'il est responsable de son renvoi à Em'City, une altercation intervient entre les deux hommes. Keller se jette par-dessus la rambarde faisant croire que Beecher le pousse. Keller meurt.

Avant de mourir, Chris Keller envoie un colis postal que les aryens doivent inspecter conformément à leur attribution du service courrier de la prison. Ce colis contient une substance toxique (probablement de  l'anthrax selon le docteur Gloria Nathan) et son ouverture cause la mort de tous ceux qui se trouvent dans le secteur destiné au tri du courrier, tenu par les aryens qui sont donc tous tués. Contaminé par la substance, le pénitencier d'Oswald doit être désinfecté et tous les prisonniers sont transportés par bus vers une destination qui ne sera pas précisée dans la série, cette dernière se terminant sur le sourire énigmatique de Beecher qui connaît bien la cause de ces événements.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Keller, Chris
Keller, Chris
Homosexuel de fiction
Personnage LGBT de série télévisée